Полти́нин — фамилия:

 Полтинин, Иван Петрович (?—1844) — подполковник, георгиевский кавалер (№ 2990; 23 февраля 1815).
 Полтинин, Михаил Петрович (?—1862) — генерал-лейтенант, георгиевский кавалер.
 Полтинин, Сергей Фёдорович (1861—1890) — оперный артист (певец, баритон).
 Полтинин, Тимофей Петрович (1785—1836) — генерал-майор, георгиевский кавалер (№ 4335; 19 декабря 1829).
 Полтинин, Фёдор Петрович (1811—1871) — генерал-лейтенант, участник Польской кампании (1831).

См. также 
 Полтинино